Чапала има више значења:

 Чапала
 Чапала (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Чапала (Нуево Идеал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Чапала (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Чапала (Чапала, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Чапала (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чапала (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Чапала, Ел Посито (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Чапала (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чапала (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику